Fiat Croma peut désigner différents modèles d'automobiles produits par Fiat.
 La première Croma est un modèle produit de 1985 à 1996.
 La deuxième Croma est une berline familiale produite de 2005 à 2010.

 Croma